Haapasalo kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Haapasalo (ö i Södra Karelen), Villmanstrand,  (3,4 km²)
2. Haapasalo och Kaartinsalo, Lahtis,  (1,8 km²)
3. Haapasalo (ö i Södra Savolax), Nyslott,  (1,5 km²)

Robotskapade Finlandförgreningar